Wieżyca (berg) of Turmberg, berg in het noorden van Polen
 Wieżyca (rivier), ook wel Wierzësa, in het Duits Ferse, is een rivier in Pommern, Polen, die uitkomt in de Wisła
 Wieżyca (plaats), plaats in Polen